Kravetz ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Jacques Kravetz (* 1947), französischer Keyboarder und  Saxophonist 
 Pascal Kravetz (* 1970), deutscher Musiker

Siehe auch: Kravets, Krawez, Kravitz